Brucy peut désigner :

Nom de famille 

 Anne Brucy (née en 1957), journaliste
 Edmée Brucy (1795-1826), artiste-peintre française

Toponyme 

 Brucy, partie de L'Île-Perrot, au Canada